Mistrzostwa Azji w zapasach w 2022 roku zostaną rozegrane w dniach od 19 do 24 kwietnia w Ułan Bator, na terenie Buyant Ukhaa Sport Palace.

Wyniki

styl wolny

styl klasyczny

kobiety styl wolny

Tabela medalowa

Przypisy

Bibliografia 
 Dane na stronie Uww.org
 Oficjalne wyniki PDF

Mistrzostwa Azji w zapasach
2022 w zapasach
Zapasy w Mongolii
Sport w Ułan Bator
Mongolia w XXI wieku